Această pagină de dezambiguizare se referă la persoane și locuri care se numesc Grunwald, Grünwald, Gruenwald, Grinvald ori Greenwald.

Grünwald/Grunwald/Gruenwald/Grinvald/Greenwald

Locuri și denumiri geografice din Polonia

 Grunwald (sat) sat în Gmina Grunwald;
 Gmina Grunwald comună din Ostróda County, Warmia-Masuria;
 Poznań-Grunwald district municipal și cartier din Poznań;
 Monumentul de la Grunwald (Pomnik Grunwaldzki), ridicat în 1910 în Cracovia;
 Podul Grunwald (Most Grunwaldzki), pod din Wrocław;
 Rambleul Grunwald (Kopiec Grunwaldzki), ridicat în 1910 în Niepolomice.

Cluburi sportive 

 Grunwald Poznań, club sportiv cu secții hochei pe iarbă, tir, lupte, handbal și tenis de câmp; 
 GKS Grunwald Ruda Śląska, club de fotbal din liga a 4-a poloneză din Ruda Śląska.

Persoane
 Jehuda Grünwald (1849-1920), mare rabin al Sătmarului
 Bertold Grünwald, inginer român
 Ash Grunwald, cântăreț australian; 
 Dirk Grunwald, professor la Universitatea din Colorado; 
 Glen Grunwald, ziarist la Toronto Raptors;
 Henry Grunwald (născut Heinz Anatol Grünwald) (1922-2005), ziarist și diplomat american, fiul libretistului Alfred Grünwald;
 Jerzy Grunwald, muzician polonez;
 Max Grunwald (Max Grünwald / Max Gruenwald) (1871-), rabin și folclorist german, născut în Zabrze, în Silezia poloneză.

Altele 
 Bătălia de la Grunwald, o bătălie medievală de mare importanță în istoria Poloniei, dusă lângă satul Grunwald în 1410; 
 Crucea Grunwald (Orded Krzyża Grunwaldu), un ordin militar polonez.

Grünwald, Gruenwald 

Grünwald, Grünwaldt, Gruenwald (Грюнвальд, Гринвальд, גרינװאַלד)

Locuri și denumiri geografice

 Grünwald, Bavaria, municipiu din Germania;
 Grünwald (Baden-Württemberg), district al Lenzkirch, Germania; 
 Grünwald (Austria), district al Aigen im Mühlkreis, Rohrbach, Austria;
 Gruenwald, district al Bitschwiller-lès-Thann, Alsacia, Franța;
 Castelul Grünwald.

Grünwald este de asemenea numele german a mai multor comune din Republica Cehă:

Krumvald, districtul Střítež u Božejova, Okres Pelhřimov
Mšeno nad Nisou, districtul  Jablonec nad Nisou
Zelený, orașul Úštěk, Okres Litoměřice
Pastviny, districtul Moldava, Okres Teplice

Persoane

 Alex Grünwald, muzician german;
 Alfred Grünwald (1884-1951), libretist autriac; 
 Alfred Emanuel Ferdinand Grünwald (1892-1927), cunoscut cu pseudonimul Johannes Theodor Baargeld, pictor și poet german.
 Anton Karl Grünwald (1838-1920), matematician ceh; 
 Béla Grünwald (1839-1891), politician și publicist maghiar;()
 Fülöp Grünwald(1887-1964), istoric maghiar;()
 Géza Grünwald (1910-1942), matematecian maghiar;()
 Günter Grünwald, actor german de comedie; 
 Ludwig Grünwald, patologist
 Moritz Grünwald (1853-1895), rabin austriac, născut în Ungarisch Hradisch, Moravia;
 Oskar Grünwald (năcut 1937), industriaș austriac;
 Peter Grünwald, cercetător și m atematician olandez; 
 Sidonie Grünwald-Zerkowitz (1852-), scriitoare austriacă, născută în Tobitschau, Moravia.

Altele
 Integrala Grunwald-Letnikov

Grinvald

Persoane
 Amiram Grinvald, neuro-biolog israelian;

Greenwald

Locuri și denumiri georgrafice 
 Greenwald, Minnesota, USA

Împrumuturi lingvistice din germană
Localități din Polonia